Mierendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Mierendorff (1897–1943), deutscher Politiker (SPD) und Journalist
 Hans Mierendorff (1882–1955), deutscher Schauspieler
 Johanna Mierendorff (* 1966), deutsche Sozialpädagogin und Hochschullehrerin
 Kay Mierendorff (1946–2012), West-Berliner Fluchthelfer
 Marcus Mierendorff (* 1964), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Marta Mierendorff (1911–2002),  in Deutschland geborene US-amerikanische Soziologin, Theaterwissenschaftlerin und Exilforscherin

Siehe auch:
 Mierendorf